Cambia (Alta Córsega) — comuna da França
 Cambia (Serra Leoa) — cidade da Serra Leoa
 Cambia (distrito) — distrito da Serra Leoa
 CAMBIA — ONG de Camberra, Austrália

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de siglas